

Geografia 
 Alex – comune francese
 Alex – comune dell'Oklahoma

Onomastica 
 Alex – nome proprio di persona maschile e femminile

Persone 
 Alex (1977) – calciatore brasiliano naturalizzato giapponese
 Alex (1977) – calciatore brasiliano
 Alex (1977) – calciatore angolano
 Alex (1982) – calciatore brasiliano
 Alex (1982) – calciatore armeno
 Alex (1988) – calciatore brasiliano
 Alex (1989) – calciatore brasiliano
 Alex (1999) – calciatore brasiliano

Personaggi immaginari 
 Alex – personaggio di Camera Café
 Alex – personaggio protagonista del romanzo e del film Arancia meccanica
 Alex – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Alex – personaggio di Dragon Ball Heroes: Victory Mission
 Alex – protagonista della serie di film Madagascar
 Alex – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter

Altro 
 Alex –  pappagallo cenerino
 Alex – album di Raige del 2016